Plusieurs films portent le titre  :

 15 août, un film français de Nicole Garcia (1986) ;
 15 août, un film français de Patrick Alessandrin (2001) ;
 15 août, un film grec de Constantinos Giannaris (2001).

Voir aussi 
 
 Le Déjeuner du 15 août
 Le Fanfaron / Il sorpasso